Пирожко́в () — російське прізвище.

Персоналії 
 Пирожков Олександр Петрович (* 1946) — російський скульптор
 Пирожков Сергій Іванович (* 1948) — український науковець і дипломат
 Пирожкова Олена Сергіївна (* 1986) — американська борчиня вільного стилю

Російські прізвища